Вільсе́льв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 80 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 382,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільсельв на сайті французького Національного інституту географії
 Вільсельв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільсельв на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільсельв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза